Burgerlijk wetboek
 Burgerlijk Wetboek (België) - Belgisch privaatrecht
 Burgerlijk Wetboek (Nederland) - Nederlands burgerlijk recht
 Burgerlijk Wetboek (Zwitserland) - Zwitsers burgerlijk recht